

Куракіно — село, Ардатовський район, Мордовія
 Куракіно — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Куракіно — село, Параньгинський район, Марій Ел
 Куракіно — присілок, Сернурський район, Марій Ел